L'edizione 1923-24 della Erste Klasse vide la vittoria finale del FK Austria.

Capocannoniere del torneo fu Gustav Wieser del FK Austria con 16 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 FK Austria Campione d'Austria 1923-24.
 Hertha, Wiener, Ostmark retrocesse.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1923
Calcio nel 1924
Fußball-Bundesliga (Austria)